Henry Gage (3. wicehrabia Gage)
 Henry Gage (4. wicehrabia Gage)
 Henry Gage (5. wicehrabia Gage)
 Henry Gage (6. wicehrabia Gage)
 Henry Gage (8. wicehrabia Gage)
 Henry Gage (1852–1924) – amerykański polityk, gubernator Kalifornii